Триселенид дитулия — бинарное неорганическое соединение
тулия и селена
с формулой TmSe,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Триселенид дитулия образует кристаллы

.

В другой работе сообщается о структуре
,
структура типа тетрафосфида тритория ThP .

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 1610°C.

Примечания 

Селениды тулия